Crateropora är ett släkte av mossdjur. Crateropora ingår i familjen Aspidostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Crateropora